Nordkorea deltog første gang i olympiske lege under Vinter-OL 1964 i Innsbruck. De deltog første gang i sommerlege under Sommer-OL 1972 i München og har siden deltaget i samtlige sommerlege undtaget Sommer-OL i 1984 i Los Angeles og Sommer-OL i 1988 i Seoul.

Medaljeoversigt

Eksterne henvisninger 
 Nordkoreas OL-statistik  på Sports-reference.com

 
 
OL